Les championnats d'Europe des régions de karaté 2005, troisième édition des championnats d'Europe des régions de karaté, ont eu lieu les 4 et  à Leipzig, en Allemagne.

2005
Karaté régions
Karaté régions 2005
Europe régions 2005
Europe régions
Sport en Allemagne en 2005
Sport en juin 2005